Шотландский Первый Дивизион 1952/1953 () — 56-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 6 сентября 1952 года и закончился 7 мая 1953 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1952/1953
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1952 году
Спорт в Шотландии в 1953 году